Unterseeboot 46 ou U-46 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et la Seconde Guerre mondiale:
L'Unterseeboot 46, de type U 43, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1915 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale jusqu'à sa reddition au Japon le ; plus tard sert comme sous-marin japonais O-2, en 1920–21; reconstruit pour des tests en 1925 mais il est porté disparu dans une tempête; et est sabordé après avoir été découvert par un navire marchand américain en .
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
UB-46, un sous-marin de type UB II lancé en 1916 et qui a été coulé le .
UC-46, un sous-marin de type UC II lancé en 1916 et qui a été coulé le .
L'Unterseeboot 46, un sous-marin de type VII.B, a été lancé en 1938 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à son désarmement le ; et sabordé le

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930